Robert Braune – compositore di scacchi austriaco
Wilhelm Braune – linguista tedesco